Singles (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Singles (album), een soundtrackalbum van Pearl Jam
Singles (film), een film uit 1992 met onder andere Bridget Fonda en Kyra Sedgwick

Zie ook
Single (doorverwijspagina)